Renilla är ett släkte av koralldjur. Renilla ingår i familjen Renillidae. 

Renilla är enda släktet i familjen Renillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpennor
Renilla